Бразильский ябиру () — вид из семейства аистовых. Распространён от Мексики до Аргентины. Является единственным представителем рода Jabiru.

Внешний вид 
Длина бразильского ябиру достигает 1,2 метра, размах крыльев составляет около 2,6 метров, длина клюва достигает 30 см. Оперение преимущественно белого цвета, а шея, голова и клюв — чёрные. Примечательно, что цвет глаз у самок жёлтый, а у самцов чёрный.

Образ жизни 
Ябиру живут в больших группах вблизи рек и прудов. Питаются, в основном, рыбой, моллюсками и земноводными, иногда в их меню попадают также пресмыкающиеся и небольшие млекопитающие.

Ябиру строят свои гнёзда на высоких деревьях. Сезон высиживания яиц длится от августа до сентября, в то время как количество яиц составляет от двух до четырёх штук. Обе родительские птицы высиживают яйца по очереди.

Примечания

Литература 
 

Аистовые
Животные, описанные в 1819 году
Птицы Центральной Америки
Монотипические роды птиц